PIL:
 Public Image Ltd — британская музыкальная группа.
 Python Imaging Library — библиотека языка Python для работы с растровой графикой.
 Pil - Русский Хип-Хоп исполнитель